El término Galepso hace referencia a dos antiguas ciudades griegas:

Galepso, en Sitonia, subpenínsula de Calcídica.
Galepso, polis de Tracia, colonia de Tasos.